gádor, építészeti elem

Gádor, település Szerbiában
Gádor, település Spanyolországban
Gádor, magyar családnév